Genfersee-Rundfahrt steht für die folgenden Sportveranstaltungen am Genfer See:
 Tour du Léman, jährlich stattfindende Ruderregatta über eine Distanz von 160 Kilometer
 Tour du Lac Léman, Schweizer Eintages-Radrennen, das von 1879 bis zum Jahr 2005 ausgetragen wurde